Канизий:

 Пётр Канизий (1521—1597) — религиозный деятель, иезуит
 Генрих Канизий (ум. 1610) — правовед и историк, племянник предыдущего